Die Liste der Bodendenkmäler in Hünxe enthält die denkmalgeschützten unterirdischen baulichen Anlagen, Reste oberirdischer baulicher Anlagen, Zeugnisse tierischen und pflanzlichen Lebens und paläontologischen Reste auf dem Gebiet der Gemeinde Hünxe im Kreis Wesel in Nordrhein-Westfalen (Stand: Juni 2021). Diese Bodendenkmäler sind in Teil B der Denkmalliste der Gemeinde Hünxe eingetragen; Grundlage für die Aufnahme ist das Denkmalschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSchG NRW).

|}

Siehe auch 
 Liste der Baudenkmäler in Hünxe

Quellen 
 Liste der Bodendenkmäler der Gemeinde Hünxe (Stand: Juni 2021)

Hunxe
!Hunxe
!Bodendenkmaler